Die Saison 1998/99 der Regionalliga war die fünfte Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in vier regionalen Staffeln gespielt. In den Staffeln Nord, Nordost und Süd spielten 18 Mannschaften. In der Staffel West/Südwest waren 17 Klubs aktiv.

Die Meister der Staffeln West/Südwest und Süd stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf. Die Meister der Staffeln Nord und Nordost spielten zunächst in einer Relegation einen dritten Aufsteiger aus. Anschließend spielte die unterlegene Mannschaft eine erneute Aufstiegsrunde mit den Vizemeistern der Staffeln West/Südwest und Süd um den vierten Aufsteiger zu ermitteln.

Nord 
Der VfL Osnabrück blieb in der Regionalliga, da er die Aufstiegsspielen gegen den Chemnitzer FC verlor. Osnabrück nahm als Verlierer der Aufstiegsspiele, an den zweiten Aufstiegsspielen mit Eintracht Trier und Kickers Offenbach teil.

In die Oberliga mussten Kickers Emden, VfL Hasetal Herzlake und die Sportfreunde Ricklingen absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Nordost 
Der Chemnitzer FC stieg in die 2. Bundesliga auf, da man die Aufstiegsspielen gegen den VfL Osnabrück gewinnen konnte. In die Oberliga mussten Spandauer SV und SD Croatia Berlin absteigen.

Der Eisenhüttenstädter FC Stahl blieb in der Liga, da der Spandauer SV zwangsabsteigen musste.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

West/Südwest 
Alemannia Aachen stieg in die 2. Bundesliga auf. Eintracht Trier nahm als Zweiter an den Aufstiegsspielen mit dem VfL Osnabrück und Kickers Offenbach teil.

In die Oberliga mussten FSV Salmrohr, SpVgg Erkenschwick und FC Remscheid absteigen. Der Wuppertaler SV und FC 08 Homburg mussten zwangsabsteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Süd 
Der SV Waldhof Mannheim stieg in die 2. Bundesliga auf. Kickers Offenbach nahm als Zweiter an den Aufstiegsspielen mit dem VfL Osnabrück und Eintracht Trier teil.

In die Oberliga mussten SC Weismain und SC Neukirchen absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegation zur 2. Bundesliga

Staffelsieger Nord gegen Staffelsieger Nordost 
In der ersten Phase der Relegation trafen die beiden Meister der Staffeln Nord und Nordost in zwei Spielen aufeinander, um den dritten Aufsteiger in die 2. Bundesliga zu ermitteln. Das Hinspiel in Osnabrück endete mit einem 1:0-Heimsieg des VfL, im Rückspiel siegte Chemnitz mit 2:0. Damit stieg Chemnitz in die 2. Bundesliga auf.

|}

Aufstiegsrunde des unterlegenen Staffelsiegers und der Vizemeister 
In der zweiten Phase der Relegation spielten der unterlegene Staffelsieger der ersten Relegationsrunde sowie die beiden Vizemeister der West/Südwest- und Süd-Staffel in einer Einfachrunde den Sieger den vierten Aufsteiger in die 2. Bundesliga aus. Mit zwei Siegen gegen Eintracht Trier und den VfL Osnabrück sicherte sich der Vizemeister der Süd-Staffel, Kickers Offenbach, den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

|}

|}

Weblinks 
 Regionalliga Nord 1998/99 bei kicker.de
 Regionalliga Nordost 1998/99 bei kicker.de
 Regionalliga West/Südwest 1998/99 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 1998/99 bei kicker.de

1998
Fußballsaison 1998/99